El Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de la Joventut de 2010 és una llistat de Comitès Olímpics Nacionals (CON) ordenat pel nombre de medalles d'or aconseguides pels seus atletes durant els Jocs Olímpics d'Estiu de la Joventut de 2010, celebrats a Singapur del 14 al 26 d'agost de 2010.

 Els atletes de Kuwait varen competir sota la bandera olímpica degut a la interferència política en el Comitè Olímpic de Kuwait, escàndol destapat pel Comitè Olímpic Internacional (COI) el gener de 2010.

Referències 

Jocs Olímpics de la Joventut